Тезис ( «место; положение; тезис») — кратко сформулированные основные мысли в одном предложении.

 Тезисы (в науке и философии) — обычно приведённые в аннотации кратко сформулированные основные положения, главные мысли научного труда, статьи, доклада, курсовой или дипломной работы и т. д.
 Тезис (в лингвистике):
 1) тезисы глагольного строя (с использованием глагольных сказуемых);
 2) тезисы номинативного строя (с отсутствием глагольного сказуемого).
 Тезис в античном стихосложении — «слабая», не несущая ритмического ударения доля стопы; тж. те́са; см. Стопа (стихосложение).
 Тезис (логика) — положение, истинность которого должна быть доказана аргументом, или опровергнута антитезисом.
 Тезис в философии Гегеля — исходная ступень диалектического развития.

В музыке
  — ударная, тяжёлая часть такта; см. доля. Противоположность тезиса — арсис, неударная, лёгкая часть такта.

Другое
 «Тезис» (1996) — фильм испанского режиссёра Алехандро Аменабара.
 ТЕЗИС — система электронного документооборота.

Примечания

См. также 
 «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса.
 «95 тезисов» М. Лютера.